Чемпионат Азии по футболу среди молодёжных команд 2013 года () является первым розыгрышем этого турнира.

Отборочный турнир 

Жеребьёвка группового этапа отборочного турнира была проведена 14 февраля 2012 года в столице Малайзии Куала-Лумпуре. В отборочном турнире приняла участие 41 молодёжная сборная. На групповом этапе они были разделены на семь групп. Матчи группового этапа отборочного турнира должны были пройти с 23 июня по 3 июля 2012 года, но по запросу Непала время их проведения было перенесено на 2 и 10 июня. В финальный турнир попали по две лучшие команды из каждой группы и лучшая команда из числа занявших третьи места, а также хозяин турнира. После того как Организационный комитет АФК объявил Оман хозяином финального турнира 18 июля 2012 года, вторая команда из числа занявших третьи места, Йемен, смогла выйти в финальный турнир, так как Оман стал лучшей третьей командой.

Участники 

  Австралия
  Иордания
  Ирак
  Иран

  Йемен
  Китай
  КНДР
  Кувейт

  Мьянма
  ОАЭ
  Оман
  Саудовская Аравия

  Сирия
  Узбекистан
  Южная Корея
  Япония

Ссылки 
 Турнир на soccerway.com

Примечания 

2014
Футбол в Азии в 2013 году
Январь 2013 года
Спорт в Омане в 2013 году
Футбольные соревнования в Омане
Международные спортивные соревнования в Омане